

Населені пункти та їхні частини
 Полянувка — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Полянівка (Полянувка) — село в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Полянувка — село в гміні Стшижевіце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Полянувка — частина міста Бихава в Люблінському повіті Люблінського воєводства

Примітки